

Cinema 
 Eternal – film del 2004 diretto da Wilhelm Liebenberg e Federico Sanchez

Musica 
 Eternal – gruppo musicale R&B britannico
 Eternal – album dei Malevolent Creation del 1995
 Eternal – album delle Eternal del 1999
 Eternal – album dei Samael del 1999
 Eternal – album dei The Isley Brothers del 2001
 Eternal – album di Branford Marsalis del 2004
 Eternal – album di Miriam Stockley del 2006
 Eternal – album degli Stratovarius del 2015
 Eternal – singolo di Jin Akanishi del 2011

Videogioco 
 Eternal – videogioco

Pagine correlate 
 Eternals
 The Eternal